YFG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fontanges (Canada)